Ost und West ist eine Bezeichnung für 

 Zeitschriften

 Ost und West (1837–1846),  Zeitschrift („Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben“)

 Ost und West (1885–1889), Literaturzeitschrift in Wien
 Ost und West (1901–1923), jüdische Illustrierte
 Ost und West (1947–1949),  politisch-literarische Zeitschrift im Verlag Ost und West, Berlin

 Weitere Bedeutungen
 Ost und West-Reihe, Buchreihe ab 1948 
 Ost und West (Film), jüdischer Stummfilm von 1923
 Ost und West (Verlag), jüdischer Verlag in den 1920er Jahren

Siehe auch:
Ostwest
West-Ost